Любу́шское воево́дство (также Любу́ское, ) — воеводство, расположенное на западе Польши. Главными городами являются города Зелёна-Гура (место нахождения воеводского сеймика) и Гожув-Велькопольски (место расположения администрации).

Население — 1 021 470 чел. (31.12.2013).

Это самый лесистый регион в Польше (49 % площади — леса).

Название воеводство получило от исторического региона Любушская земля.

Административное деление 
В состав воеводства входят 2 города на правах повята и 12 повятов, подразделяющиеся на 83 гмины.

Население и города 
В Любушском районе 42 города, в том числе 2 города с правами района. Численность населения по состоянию на 30 июня 2016 года. Жирным выделены города на правах повята.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт